Motscha ist:

 der Name eines Nebenflusses der Pachra in Russland, siehe Motscha (Pachra) 
 der alte Name der Tschapajewka, eines Nebenflusses der Wolga in Russland

Siehe auch:
 Moccia
 Mocha